Весовые категории в боксе были впервые введены в XVIII веке, регламентированы Бротонскими правилами 1738 года и официально утверждены повсеместно в 1884 году, до того поединки проводились только в одной, абсолютной весовой категории. Для дифференциации тяжеловесов от всех остальных спортсменов были введены лёгкая и тяжёлая весовые категории. Впоследствии количество категорий было значительно расширено. Аналогичные весовые категории, но с другими показателями весов впоследствии были приняты и для других спортивных единоборств. Процедура взвешивания (ко второй половине XX века ставшая церемонией взвешивания) стала обязательным элементом предсоревновательных мероприятий.

Предпосылки 
Со времени появления в Англии бокса без перчаток до введения первой весовой категории прошло длительное время. Целая группа факторов, влиявшая на антропологию английского населения, таких как скудное питание низших классов (составлявших основу боксёров), делала ненужной разбивку на весовые категории. Средний рост англичанина не превышал пяти футов, боксёры ростом выше шести футов (183 см) были очень большой редкостью, и даже после официального введения унифицированных весовых категорий, чемпионов по боксу в тяжёлом весе конца XIX — начала XX века: ирландца Питера Махера и афроамериканца Джека Джонсона, — первого звали «Ирландским Гигантом», второго «Гигантом из Гальвестона», — их рост составлял 182 и 184 см соответственно, что является показателем среднего роста в их странах по современным меркам и откровенно низким ростом для современных боксёров-тяжеловесов. По мере того, как антропологический портрет среднестатистического англичанина стал меняться ввиду индустриальной революции, увеличения калорийности рациона, явления акселерации, и разница в весе между состязающимися стала становиться всё более и более разительной, был введён первый официальный весовой лимит — до 160 фунтов (72,5 кг), который разделял боксёров на тяжеловесов и легковесов. Даже сама по себе маржа тогдашнего тяжёлого веса (на сегодняшний день являющаяся показателем среднего веса) позволяет судить о телосложении большинства боксёров тех времён. Поскольку тогдашние атлеты не выделялись ростом, ростовых категорий и категорий размаха рук (которые порой являются более существенными факторами, чем вес боксёра) никогда не вводилось и не существует в боксе до сих пор, хотя попытки их введения и ранжирования спортсменов по росту обсуждались на уровне международных спортивных регулирующих организаций.

Первые попытки разбивки на легковесов и тяжеловесов относятся к началу XVIII века, причём каких-либо единых правил или нормативных документов, регламентирующих весовые категории, не было до 1738 года (что соответствовало английским традициям). Традиционной единицей измерения веса боксёров в Англии до сих пор является стоун, на 1823 год верхним пределом лёгкой весовой категории считался вес 11—12 стоунов, эквивалентный 69,9—76,2 кг соответственно. Даже после введения весовых категорий, правила не запрещали боксёрам среднего веса при желании выступать наравне с тяжеловесами, средневесы ещё долгое время состязались в более тяжёлых весовых категориях и даже становились чемпионами (в этом отношении наиболее известны и показательны примеры Боба Фицсиммонса и Стэнли Кетчела на Западе, и Евгения Огуренкова в СССР). Последним «выстрелом из прошлого» в этом отношении можно считать два чемпионских боя полутяжеловеса Билли Конна против Джо Луиса за титул чемпиона мира в тяжёлом весе в 1941 и 1946 гг. (1941: 78,9 против 90,5 кг; 1946: 82,5 против 93,9 кг), Конн противопоставил нокаутирующей силе Луиса скорость действий и темп боя с которым тот никогда не сталкивался ранее, приблизился весьма близко к победе нокаутом, но Луис вышел победителем в размене ударами. Попытки перехода средневесов в тяжёлый вес с различным успехом предпринимались и позднее.

Профессиональный бокс 
Весовые категории в профессиональном боксе.

Любительский бокс 
Весовые категории в любительском боксе, действующие в том числе на Летних Олимпийских играх:

Согласно техническим и соревновательным правилам AIBA от 9 февраля 2019 года.

Примечания

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории

Ссылки 
 Весовые категории в боксе и MMA.

Бокс
Масса человека